Le zéro absolu est la température la plus basse.

 Zéro absolu est une série de bande dessinée.